|}

Die Bahnstrecke Sivas–Samsun hat eine Länge von 401,7 Kilometer und verbindet den türkischen Schwarzmeerhafen Samsun mit dem Eisenbahnknotenpunkt Sivas in Zentralanatolien. Vom Schwarzen Meer ausgehend überwindet sie zunächst in einem Durchbruchstal das Pontische Gebirge in südwestlicher Richtung. Der steilste Abschnitt der Bahnstrecke befindet sich zwischen Demirciköy und Ladik. Nach Erreichen der zentralanatolischen Hochebene führt sie Richtung Südwesten, bis sie Sivas in 1275 Metern über dem Meer erreicht.

Die eingleisige Strecke wurde ausgehend von Samsun ab 1926 errichtet. 1932 wurde der Trennungsbahnhof Kalın erreicht und die Strecke eröffnet.

Fahrzeugeinsatz 
Der Eröffnungszug am 28. Dezember 1932 wurde von der Lokomotive 45028 der Reihe TCDD 45 001–062 bespannt. Lokomotiven dieser Baureihe blieben bis Ende der 1980er Jahre auf der Strecke vor schweren Güterzügen und Regionalzügen im Einsatz, danach wurden sie von den Diesellokomotiven der TCDD-Baureihe DE 24000 abgelöst.

Weil die Strecke durch schwieriges Bergland verläuft, wurden zur Dampflokzeit häufig Vorspannlokomotiven eingesetzt. In den 1970ern wurden die Lokomotiven der Reihe 45 001–062 vornehmlich vor Personenzügen eingesetzt, den Güterverkehr bewältigten vornehmlich Lokomotiven der Reihe TCDD 56 001–166 sowie die beiden einzigen in der Türkei gebauten Normalspurdampflokomotiven, die TCDD T56 201–202. Den Rangierdienst im Bahnhof und im Hafen von Sivas übernahmen die Reihen TCDD 45 151–170 (LMS Stanier 8F), TCDD 33 01–10 und TCDD 35 51–60.

Streckenausbau 
Geschlossen seit 29. September 2015 wurde die Strecke für 276 Mio. Euro modernisiert und mit 25 kV Wechselstrom elektrifiziert. Am 4. Mai 2020 wurde der Güterverkehr nach Abschluss der Arbeiten wieder aufgenommen. Der Personenverkehr soll erst nach dem Ende der durch Covid-19 verursachten Restriktionen wieder aufgenommen werden.

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Türkei
Bauwerk in der Provinz Samsun
Bauwerk in der Provinz Sivas